Fastnachtsflut, auch Fastelabendsflut, steht für:
 Fastnachtsflut 1625, (Hohe) Eisflut, im Elbgebiet
 Naturkatastrophe von Holstein 1648, im Elbgebiet, zusammen mit einem Erdbeben